La Figuera, municipi del Priorat
 La Figuera de la Dona, paratge al Castell de Mur (Pallars Jussà)
 La Figuera (Algerri), nucli despoblat del municipi d'Algerri (Noguera)
 La Figuera (Bigues), masia de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 La Figuera (Sóller), vall de Sóller, a Mallorca
 La Figuera (Tagamanent), masia de Tagamanent (Vallès Oriental)